Alexandrowsk steht für:
 Alexandrowsk (Perm), eine Stadt in der Region Perm, Russland
 Alexandrowsk-Sachalinski, eine Stadt in der Oblast Sachalin, Russland
 den alten russischen Namen der heutigen Stadt Poljarny (russisch: Полярный; deutsch Katharinenhafen) in der Region Murmansk, Russland
 den alten russischen Namen der heutigen Stadt Saporischschja in der gleichnamigen Oblast, Ukraine